Квінт Марцій Філіп () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Марціїв, його гілки Філіпів:
 Квінт Марцій Філіпп — консул 281 року до н. е., цензор 269 року до н. е.
 Квінт Марцій Філіп — консул 186 та 169 років до н. е., цензор 164 року до н. е.

Див. також 
 Марції
 Квінт Марцій
Марції Філіпи